
«Медве́дь-чудоде́й» (, дословно «Медведь счастья») — музыкальный мультипликационный фильм режиссёра Розе Стиебры, снятый на Латвийском телевидении в 1985 году.

На русском языке мультфильм озвучен одноголосым закадровым переводом.

Сюжет 
По мотивам рассказа Андрея Упита «Пареньки села Замшелого» ().

Ленивые и нерадивые жители маленькой деревушки, попав в беду, обращаются за помощью к волшебному Медведю-чудодею, который учит их трудолюбию.

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр-постановщик: Розе Стиебра
 Художник-мультипликатор: Майя Бренце
 Композитор: Имантс Калныньш
 Песни исполняет: Олга Раецка
 Оператор: Аустра Гулбе
 Звукооператор: Язепс Кулбергс
 Редактор: Агрис Редовичс

О мультфильме 
Мультфильм «Laimes lācis» включён в перечень анимационных фильмов, рекомендованных в Латвии для начальной и средней школы, подходит для просмотра и обсуждения на уроках литературы.

В октябре 2011 года мемориальный дом Андрея Упита в Скривери организовал выставку, посвящённую фильму и приуроченную к 70-летию художника-мультипликатора Майи Бренце.

Примечания

Ссылки 
  (с русским переводом)

Рисованные мультфильмы СССР 1985 года
Короткометражные мультфильмы СССР 1985 года
Мультфильмы Розе Стиебры
Мультфильмы о говорящих медведях
Мультфильмы Латвийского телевидения
Мультфильмы на латышском языке